Le Cygne est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Cygne, film de Charles Vidor (1956)
 Le Cygne, téléfilm d'Aldo Altit (1972)
 Le Cygne,  court métrage de Dominique Delouche (1983) 
 Le Cygne, troisième tome de la série de bande dessinée Sans famille
 Le Cygne,  des Fleurs du mal de Charles Baudelaire
 Le Cygne, treizième mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.

Toponymie 
 Le Cygne, un lieu-dit de la commune française d'Arnèke, dans le Nord

Voir aussi 
 
 
 Le Cygne blanc, écolabel d'origine scandinave.
 plusieurs œuvres portent le nom de